Bo jezik može biti:
bo jezik (Left May), papuanski jezik porodice left may. 
Bo (muong jezik), mon-khmerski jezik iz Laosa